Руша́нский район () — административный район в составе Горно-Бадахшанской автономной области Республики Таджикистан.

Образован 27 октября 1932 года согласно решению бюро Горно-Бадахшанского областного комитета Компартии Таджикистана от 25 августа 1932 года «О проведении районирования».

Районный центр — село Рушан (), который также известен под названием Вамар, расположен в 65 км севернее города Хорога.

История 
Рушан — историческая область в юго-западном Памире, состояла из трех округов: Вамур, Па-и Ходжа и Бартанг. Бекство Бухарского эмирата. Граничила с областью Шугнан, находившейся выше по течению Пянджа. Общая численность рушанцев и бартангцев составляла 30 тыс. человек.

География 
Рушанский район расположен между Язгулемским и Рушанским хребтами. На северо-западе граничит с Ванчским районом, на северо-востоке — с Мургабским районом, на юго-востоке — с Шугнанским районом Таджикистана, на юге — с Шугнанским районом Афганистана.

Территория Рушанского района простирается по горам и долинам Юго-западного Памира. С юга он ограничен рекой Пяндж, служащей государственно границей с Афганистаном. Вдоль него проходит Памирский тракт — основной транспортный коридор региона, связывающий Душанбе с районами Горно-Бадахшанской автономной области. Река Бартанг, правый приток Пянджа, являясь главной водной артерией района, протекает с севера на юг, образуя широкую и глубокую долину.

Земли района пересекают Язгулемский, Рушанский и часть Северо-Аличурского хребтов. Высота отдельных пиков превышает 6 тысяч метров. Это сейсмически активный район. Сюда часто приезжают исследователи гор и ледников, а также альпинисты. К району относится часть акватории Сарезского озера, что образовалось в 1911 году вследствие землетрясения и воспоследовавшего оползня, который преградил долину реки.

Население 
Население по оценке на 1 января 2018 года составляет 25 300 человек.

На территории Рушанского района проживают обособившиеся много столетий назад представители памирских народов: бартангцы и рушанцы, занимаясь орошаемым земледелием (выращивают пшеницу, овощи, плодовые и бахчевые культуры), а также скотоводством.

Административное деление 
В состав Рушанского района входят 7 сельских общин ():

 
Главой Рушанского района является Председатель Хукумата, который назначается Президентом Республики Таджикистан. Главой правительства Рушанского района является Председатель Хукумата. Законодательный орган Рушанского района — Маджлис народных депутатов, избирается всенародно на 5 лет.

Примечания 

Районы Горно-Бадахшанской автономной области